Генна́дий Ко́тов: Котов, Геннадий Михайлович (род. 1957) — латвийский политик и правозащитник.
 Котов, Геннадий Петрович (1960—1993) — российский военный, участник Боснийской войны, полковник 96-го казачьего полка.